Enric II de Baviera, pare d'Enric II del Sacre Imperi Romanogermànic, (955-976)
 Enric II del Sacre Imperi Romanogermànic, (973 - 1024)
 Enric II de Stade, (1102 - 1128) comte de Stade i marcgravi de la Marca del Nord
 Enric II de Leez, (? - 1164) príncep-bisbe del principat de Lieja
 Enric II d'Anglaterra, Enric Courtmanteau o Enric Plantagenet (1133– 1189) rei d'Angleterra.
 Enric II el Jove Plantagenet, (1155 - 1183) segon dels cinc fills d'Enric II d'Anglaterra.
 Enric II de Brabant, (1207–1248), duc de Brabant (1235–1248)
 Enric II de Xipre, (1270–1324), rei de Xipre (1285–1306 i 1310–1324)
 Enric II (comte de Rodés), (? - 1303). Vegeu Comtat de Rodés
 Enric II de Castella, el de les Mercès (1333 - 1379) rei de Castella i Lleó (1369-1379)
 Enric II d'Empúries, l'infant Fortuna (1445 - 1522) comte d'Empúries (1458-1522)
 Enric II de Navarra, (1513 - 1555), rei de Navarra.
 Enric II de França, (1519 - 1559) rei de França (1547-1559).
 Enric II de Borbó-Condé, (1588 - 1646)